Името Опанец носят две български села:

 Опанец, област Добрич
 Опанец, област Плевен